Okotijo (Fouquieria) – rodzaj roślin z monotypowej rodziny okotijowate (Fouquieriaceae) z rzędu wrzosowców (Ericales). Do rodzaju należy 11 gatunków sukulentów występujących naturalnie w południowo-zachodniej części Ameryki Północnej. Rośliny te są charakterystyczne dla krajobrazów takich pustyń jak Mojave i Kolorado, czy pustyń meksykańskich. Ze względu na oryginalny pokrój (bardzo przypominają sukulenty z rodziny Didiereaceae z Madagaskaru) rośliny te mają pewne znaczenie ozdobne i sadzone są jako ciekawostki botaniczne. Handel większością gatunków ogranicza jednak konwencja waszyngtońska (CITES) ze względu na rzadkość ich występowania w naturze.

Morfologia 
 Pokrój Wysokie, kolumnowe i rozgałęzione sukulenty o pędach miękiszowych lub drewniejących, pokrytych gęstymi cierniami.
 Liście Gruboszowate, pojedyncze lub w pękach.
 Kwiaty Obupłciowe i promieniste, zebrane są w kwiatostany wyrastające w kątach liści lub na szczytach pędów w formie kłosów, gron i wiech. Działek kielicha jest 5. Taka sama liczba płatków korony jest zrosła w rurkę u nasady. korona jest okazała i barwna – żółta w podrodzaju Idria i czerwona w podrodzaju Fouquieria. Pręcików jest 10, czasem więcej; wyrastają w jednym lub większej liczbie okółków. Są wolne, czasem słabo zrośnięte u nasady. Zalążnia jest górna, powstaje z 3 owocolistków, wewnątrz z niepełnymi przegrodami dzielącymi ją na 3 komory.
 Owoce Torebki zawierające podługowate i oskrzydlone nasiona.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzaj okotijo i rodzina okotijowatych jest siostrzana wobec wielosiłowatych Polemoniaceae w obrębie rzędu wrzosowców. W dawniejszych systemach klasyfikacyjnych rodzaj ten i rodzina była różnie sytuowana w rzędach: psiankowców (Solanales) w systemie Thorne'a z 1983, okotijowców (Fouquieriales) w systemie Dahlgrena z 1983 i w rzędzie fiołkowców (Violales) według Cronquista z 1988.

 Wykaz gatunków
 Fouquieria burragei Rose
 Fouquieria columnaris (C.Kellogg) Kellogg ex Curran
 Fouquieria diguetii (Tiegh.) I.M.Johnst.
 Fouquieria fasciculata (Willd. ex Roem. & Schult.) Nash
 Fouquieria formosa Kunth
 Fouquieria leonilae Miranda
 Fouquieria macdougalii Nash
 Fouquieria ochoterenae Miranda
 Fouquieria purpusii Brandegee
 Fouquieria shrevei I.M.Johnst.
 Fouquieria splendens Engelm.

Gatunek Fouquieria columnaris bywa wyodrębniany w osobny podrodzaj lub nawet rodzaj Idria.

Przypisy 

Otokijowate